Marko Perović puede referirse a:

 Marko Perović (1972-), futbolista serbio;
 Marko Perović (1984-), futbolista serbio.